Тимерля — топоним тюркского происхождения, означающий «железный» (от слова ,  — железо).

 Тимерля (приток Булы) — малая река в Чувашии
 Тимерля (приток Тайрука) — малая река в Башкортостане